Ingeborg Eriksdotter steht für:
Ingeborg Eriksdotter (Dänemark), siehe: Ingeborg Eriksdatter (Dänemark)
Ingeborg Eriksdotter (Schweden), († 1254)